Андре́й Ю́дин:  — латвийский политик, депутат Сейма от партии «Единство».
 Юдин, Андрей Викторович (род. 1967) — советский и украинский футболист.
 Юдин, Андрей Вячеславович (род. 1962) — командующий ВВС России.
 Юдин, Андрей Дмитриевич (род. 1996) — российский батутист.
 Юдин, Андрей Юрьевич (род. 1967) — российский футболист, игрок в мини-футбол и тренер.